Cloyes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cloyes-sur-Marne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Cloyes-sur-le-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,